{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (83201) - || 2001 RA7 || 10 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83202) - || 2001 RQ8 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83203) - || 2001 RN11 || 10 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83204) - || 2001 RJ12 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83205) - || 2001 RX12 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83206) - || 2001 RZ12 || 9 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83207) - || 2001 RB15 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83208) - || 2001 RH15 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83209) - || 2001 RV16 || 11 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83210) - || 2001 RH19 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83211) - || 2001 RB21 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83212) - || 2001 RU21 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83213) - || 2001 RD22 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83214) - || 2001 RO22 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83215) - || 2001 RT23 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83216) - || 2001 RA27 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83217) - || 2001 RF27 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83218) - || 2001 RP27 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83219) - || 2001 RV27 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83220) - || 2001 RW29 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83221) - || 2001 RP31 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83222) - || 2001 RU31 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83223) - || 2001 RA32 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83224) - || 2001 RA33 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83225) - || 2001 RS33 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83226) - || 2001 RH34 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83227) - || 2001 RS34 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83228) - || 2001 RF35 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83229) - || 2001 RK36 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83230) - || 2001 RW37 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83231) - || 2001 RG38 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83232) - || 2001 RD41 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83233) - || 2001 RT41 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83234) - || 2001 RA44 || 9 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83235) - || 2001 RB44 || 9 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83236) - || 2001 RW44 || 9 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83237) - || 2001 RV45 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83238) - || 2001 RC46 || 9 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (83239) - || 2001 RH51 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83240) - || 2001 RG52 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83241) - || 2001 RH52 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83242) - || 2001 RU54 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83243) - || 2001 RY54 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83244) - || 2001 RH56 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83245) - || 2001 RQ57 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83246) - || 2001 RY57 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83247) - || 2001 RZ58 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83248) - || 2001 RQ60 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83249) - || 2001 RD61 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83250) - || 2001 RF62 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83251) - || 2001 RF64 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83252) - || 2001 RG64 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83253) - || 2001 RH64 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83254) - || 2001 RT65 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83255) - || 2001 RK66 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83256) - || 2001 RX68 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83257) - || 2001 RL69 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83258) - || 2001 RJ71 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83259) - || 2001 RN71 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83260) - || 2001 RP72 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83261) - || 2001 RB73 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83262) - || 2001 RF73 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83263) - || 2001 RQ74 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83264) - || 2001 RH75 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83265) - || 2001 RU76 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83266) - || 2001 RM77 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83267) - || 2001 RY77 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83268) - || 2001 RZ77 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83269) - || 2001 RG78 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83270) - || 2001 RK79 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83271) - || 2001 RL79 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83272) - || 2001 RT80 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83273) - || 2001 RY80 || 13 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83274) - || 2001 RJ81 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83275) - || 2001 RQ81 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83276) - || 2001 RJ83 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83277) - || 2001 RX83 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83278) - || 2001 RQ84 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83279) - || 2001 RC86 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83280) - || 2001 RD86 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83281) - || 2001 RH86 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83282) - || 2001 RD88 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83283) - || 2001 RY88 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83284) - || 2001 RJ89 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83285) - || 2001 RV89 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83286) - || 2001 RF90 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83287) - || 2001 RQ90 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83288) - || 2001 RH91 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83289) - || 2001 RR91 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83290) - || 2001 RF92 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83291) - || 2001 RH92 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83292) - || 2001 RD94 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83293) - || 2001 RL94 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83294) - || 2001 RD99 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83295) - || 2001 RP100 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83296) - || 2001 RB101 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83297) - || 2001 RP101 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83298) - || 2001 RJ102 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83299) - || 2001 RB103 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83300) - || 2001 RQ103 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten